Il doppio del torneo di tennis Batumi Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Valentina Ivachnenko e Kateryna Kozlova che hanno battuto in finale Alëna Fomina e Christina Shakovets 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Ilona Kramen' /  Aljaksandra Sasnovič (quarti di finale)
 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (Campionesse)

 Misa Eguchi /  Akiko Ōmae (semifinali)
 Irina Chromačëva /  Ekaterina Jašina (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Batumi Open 2013